Torone ima više značenja:
 Torone (Izernija)
 Torone (L'Akvila)
 Torone (Mačerata)
 Torone (Pavija)
 Torone (Torino)